Zuidbroek (Midden-Groningen), een dorp en een voormalige gemeente in de Groningse gemeente Midden-Groningen
 Zuidbroek (Zuid-Holland), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard
 Zuidbroek (Apeldoorn), een wijk in Apeldoorn
 Zuidbroek (Wierden), een geplande nieuwbouwwijk in Wierden